Alzheimer ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alfred Alzheimer (1875–1949), deutscher Landwirtschaftslehrer und Pflanzenzüchter
 Alois Alzheimer (1864–1915), deutscher Psychiater und Neuropathologe, nach dem die von ihm beschriebene Demenzerkrankung benannt wurde
 Alois Alzheimer (Manager) (1901–1987), Generaldirektor der Münchener Rück (1950–1969), Träger des Bayerischen Verdienstordens
 Heidrun Alzheimer (* 1959), deutsche Volkskundlerin
 Karl Alzheimer (1862–1924), deutscher Jurist, Staatsanwalt und Ministerialrat

Siehe auch 
 Alzheimer-Krankheit, eine neurodegenerative Erkrankung des Gehirns
 Alsheimer

Familienname
Deutscher Personenname